Macbeth bezeichnet:
 Macbeth (Schottland), schottischer König
 Macbeth (Shakespeare), Drama von Shakespeare

Klassische Musik:
 Macbeth (Chelard), Oper von Hippolyte Chelard (1827)
 Macbeth (Verdi), Oper von Giuseppe Verdi (1847)
 Macbeth (Taubert), Oper von Wilhelm Taubert (1857)
 Macbeth (Strauss), sinfonische Dichtung von Richard Strauss (1888–1892)
 Macbeth (Bloch), Oper von Ernest Bloch (1910)
 Macbeth (Sciarrino), Oper von Salvatore Sciarrino (2002)

Bands und Alben:
 Macbeth (deutsche Band), deutsche Metal-Band 
 Macbeth (italienische Band), italienische Metal-Band
 Macbeth (Album), Album der deutschen Metal-Band Macbeth
 Macbeth (Laibach-Album), Album der slowenischen Band Laibach

Filme:
 Macbeth (1922), deutscher Stummfilm von Heinz Schall
 Macbeth – Der Königsmörder, US-amerikanisches Filmdrama von und mit Orson Welles von 1948
 Macbeth (1971), US-amerikanisch-britisches Filmdrama von Roman Polański
 Macbeth (2006), australischer Film von Geoffrey Wright
 Macbeth (2015), britischer Film von Justin Kurzel
 Macbeth (2021), US-amerikanisches Filmdrama von Joel Coen

Geographie:
 Macbeth (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten

Macbeth, MacBeth oder McBeth ist der Familienname folgender Personen:
 George Macbeth (1825–1870), kanadischer Politiker 
 George MacBeth (1932–1992), schottischer Schriftsteller 
 Henry Macbeth-Raeburn (1860–1947), britischer Maler und Grafiker 
 James Macbeth (1847–1891), schottischer Maler 
 Lily McBeth († 2014), US-amerikanische Transsexuelle und Aktivistin
 Norman Macbeth (1821–1888), schottischer Porträtmaler 
 Robert Macbeth (1848–1910), schottischer Maler 
 William Francis McBeth (1933–2012), US-amerikanischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Lady Macbeth
 McBeath